Makedoniens flag kan henvise til flere artikler:

 Makedoniens flag (græsk region) – den græske region Makedoniens flag
 Nordmakedoniens flag – Republikken Nordmakedoniens flag